Launcher (von  ‚starten‘) steht für:

 Armored Box Launcher, Abschusssystem für Marschflugkörper
 Keystroke-Launcher, Applikation zum Starten anderer Applikationen
 Yandex Launcher, GUI-Shell für das Organisieren des Arbeitsbereichs auf Android-Smartphones